Анстетт или Анштетт (англ., нем., - Anstett) - фамилия.

 Анстетт, Георг (Georg Anstett; род. 1968) — немецкий пловец.
 Анстетт, Дороти (Dorothy Anstett; род. 1948) — Мисс США 1968, Четвёртая Вице-Мисс Вселенная 1968.
 Анстетт, Иоганн Протасий фон (1766-1835) —  дипломат и государственный деятель Российской империи.